Die Schweizer Fussballmeisterschaft 2011/12 ist die 42. Spielzeit im Fussball der Frauen.

In der Nationalliga A nehmen 10 Mannschaften teil, wobei sich die Meisterschaft in zwei Teile gliedert: Eine Qualifikationsrunde (18 Spiele) und eine Finalrunde (8 Vereine, 7 Spiele) bzw. Barrage mit den letzten beiden Vereinen der NLA und den ersten beiden Vereinen der NLB.

Titelverteidiger ist der BSC Young Boys. Der FC Thun und der FFC Zuchwil 05 stiegen in die Nationalliga B ab, der FFC Zuchwil 05 zog sich jedoch im Dezember 2011 aus der NLB zurück und stellte den Spielbetrieb ein. Aufsteiger sind der SC Schwyz und der FC Schlieren.

In der Nationalliga B nehmen nach dem Rückzug von Zuchwil nur 9 Mannschaften teil. Die Meisterschaft gliedert sich in eine Qualifikationsrunde (16 Spiele) und eine Barrage bzw. Abstiegsrunde (7 Vereine, 6 Spiele).

Absteiger sind der FC Münsterlingen, der FC Rapperswil-Jona und der FC Therwil. Aus der 1. Liga stiegen der FC Luzern Frauen, der FC Neunkirch und der CS Chênois auf.

Nationalliga A

Tabelle

Finalrunde

Barrage

Nationalliga B

Tabelle

Abstiegsrunde

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2011/12